Fossori, plurale di fossore
 Fossori, plurale di fossorio (vedi anche Mammiferi fossori)